Roberto Mauri est un patronyme italien porté notamment par les personnalités suivantes :
 Roberto Mauri (1924-2007), réalisateur, scénariste et acteur italien ;  
 Roberto Mauri (1949-), graveur et médailleur italien.

Voir aussi